

Persone
 Claudio Castellini (1966) – disegnatore italiano
 Bartolomeo Bezzi Castellini (1820-1898) – militare e patriota italiano
 Giuseppe Castellini (1918-1975) – calciatore italiano
 Luciano Castellini (1945) – calciatore italiano
 Marcello Castellini (1973) – ex calciatore italiano 
 Nicostrato Castellini (1829-1866) – patriota italiano e garibaldino
 Nino Castellini (1951-1976)  – pugile italiano 
 Paolo Castellini (1979) – procuratore sportivo ed ex calciatore italiano
 Silvestro Castellini (1576-1630) – cronista e storico italiano

Altro
Castellini – abitanti di Castel Frentano
Castellini – abitanti di Castelmuzio
Castellini – abitanti di Castelponzone